De TT van Assen 2013 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2013. De race werd verreden op 29 juni 2013 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden.

Uitslag

MotoGP 
Valentino Rossi won zijn eerste Grand Prix sinds de Grand Prix van Maleisië 2010. Jorge Lorenzo reed de race ondanks een zware crash tijdens de vrije trainingen, waarbij hij zijn sleutelbeen brak. Na een operatie kon hij toch deelnemen aan de race, waarin hij verdienstelijk vijfde werd.

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2013
Wereldkampioenschap wegrace 2013